Existem vários modelos de vans de passageiros da Volkswagen, eles são chamados de Volkswagen Bus, incluindo:
Volkswagen Typ 2
Volkswagen Eurovan
Volkswagen Kombi

Desambiguação
Bus